Фолль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

  (1881—1965) — немецкий архитектор.
 Фолль, Карл (1867—1917) — немецкий историк искусства.
  (1897—1939) — немецкий скульптор и художник.
 Фолль, Рейнхольд (1909—1989) — немецкий врач, разработавший на основе китайской акупунктуры диагностический метод электроакупунктуры.